La Gran Orquesta Republicana és un grup mallorquí de música reggae i ska. També toca els estils de mestissatge, rock i punk.

Les seves lletres, sempre en castellà, tenen un alt contingut de crítica social i en moltes ocasions
expressen clarament la seva ideologia esquerrana i republicana.

Components 
 Javier Vegas: Veu
 Nacho Vegas: Saxo
 Nestor Casas: Trompeta
 Dídac Buscató: Trombó
 Juan A. Molina: Guitarra
 Jaime Salom: Bateria
 Chema Bestard: Baix
 José Luis Garcia: Percussió

Discografia 
 Todos locos, todos contentos. (Propaganda pel fet, 1997) 
 Lo importante está en tu cabeza (Tralla Records, 1999)
 Optimista (Tralla Records, 2001) 
 Abrazos (Guasa records-Kindustria, 2004) 
 2Discos (Kindustria, 2005)

Enllaços externs 
 Web oficial 
 La Gran Orquesta a Indyrock 

Grups de ska
Grups de música mallorquins
Orquestres de les Illes Balears